Рихард Питер Станислав Крайчек (; род. 6 декабря 1971 года в Роттердаме, Нидерланды) — нидерландский теннисист чешского происхождения. Победитель Уимблдонского турнира 1996 года в одиночном разряде, обладатель 17 титулов ATP в одиночном разряде и 3 титулов в парном, экс-4-я ракетка мира в одиночном разряде.

Общая информация 
Сын чешских иммигрантов. Его сводная сестра Михаэлла Крайчек также является профессиональной теннисисткой, была в топ-30 мирового рейтинга в одиночном разряде. 

В 1999 году Рихард женился на голландской модели Дафне Деккерс (род. 1968), ставшей известной по роли в фильме про Джеймса Бонда «Завтра не умрёт никогда». В 1998 году у них родилась дочь Эмма, а в 2000 году — сын Алек.

Спортивная карьера

1989—1992 
Рихард начал играть в теннис в четырехлетнем возрасте. В профессионалах с 1989 года. В 1991 году дебютирует в основной сетке на Турнире Большого шлема в Австралии, где с ходу сумел добраться до 4 раунда. В этом же году ему удалось выиграть первый турнир ATP в Гонконге и финишировать на 45 месте в рейтинге по итогам года. Но настоящий прорыв Рихард совершил на Australian Open-1992. Обыграв по пути сеяных Майкла Чанга и Михаэля Штиха в пяти сетах, голландец попал в полуфинал, но не смог выйти на матч с Джимом Курье из-за травмы плеча. Впрочем, травма оказалась не слишком серьёзной. Уже в феврале Крайчек вернулся на корт, а в апреле добился другого значимого результата — впервые в карьере обыграл текущего лидера мирового рейтинга, которым тогда был Стефан Эдберг. Летом ему удается выиграть титул в Лос-Анджелесе, а в ноябре в Антверпене. Сезон Рихард Крайчек заканчивает на десятом месте.
В 1993 году же голландец стал полуфиналистом Открытого чемпионата Франции. Также ему удается защитить титул на турнире в Лос-Анджелесе и казалось, впереди 21-летнего теннисиста ждёт большое будущее. Но на деле всё вышло не совсем так. Достаточно быстро выяснилось, что этому молодому человеку, обладавшему мощной подачей и отличным ударом справа, не хватает стабильности. Рихард вполне мог провалить один-два сета, прежде чем собраться и заиграть на своём лучшем уровне; кроме того, его нередко беспокоили различные травмы — пусть и не очень серьёзные, но мешавшие показывать хороший теннис.

1993—1995 

В следующем сезоне ему удается победить на трех турнирах в Барселоне, Росмалене и Сиднее. В 1995 году ему удается выиграть в Штутгарте и родном Роттердаме.

1996—1998 

Особым в карьере Рихарда Крайчека можно назвать 1996 год. Ему удается выйти в финал на турнире в Риме, а также в четвертьфинал на Открытом чемпионате Франции. Но главный успех его ждет в этом году на Уимблдонском турнире. Выиграв в первых раундах без особых проблем Хавьера Санчеса, Деррика Ростанго, Бретта Стивена и Михаэля Штиха, в четвертьфинале он вышел на трехкратного (на тот момент) победителя турнира и первую ракетку мира Пита Сампраса. Неожиданно для многих специалистов (несмотря на то, что к тому моменту счёт их личных встреч был равным 2:2), Крайчеку удалось обыграть именитого соперника в трех сетах (7-5, 7-63, 6-4), тем самым став единственным теннисистом сумевшим обыграть Сампраса в период с 1993 по 2000 год на Уимблдонском турнире. Пит не справился с его подачей (Крайчек выполнил 28 эйсов, в то время как американец — 8) и глубокими кручёными ударами с бэкхенда и уступил в трёх партиях. Кстати, это был второй и последний случай, когда Сампрас был бит на Уимблдоне в трёх сетах (впервые же такое произошло, когда Питу было 18 лет). Больше в 20-м веке Пит на кортах Всеанглийского лаун-теннисного клуба не проигрывал. После этой победы, выиграв в полуфинале Джейсона Столтенберга и в финале Маливая Вашингтона, Крайчек становится победителем Уимблдонского турнира. По итогам года он поднялся на седьмую строчку в рейтинге, а, став первым представителем Нидерландов, который смог выиграть титул на турнире Большого шлема в одиночном разряде, был признан на родине спортсменом года. В 1997 году Рихарду удается выиграть еще три турнира ATP: во второй раз в карьере в Роттердаме и Росмалене и первый раз в Токио, а также дойти до четвертьфинала на Открытом чемпионате США. За 1998 год ему удается завоевать два титула в Санкт-Петербурге и на турнире серии Мастерс в Штутгарте. На успешном для себя Уимблдонском турнире в этом году он доходит до полуфинала, где он встречался с хорватом Горанам Иванишевичем. Этот поединок стал одним из самых упорных на турнире и, продолжавшись 3 часа 22 минуты, завершился со счетом 6-3, 6-4, 5-7, 6-75, 15-13 в пользу Иванишевича. Что любопытно, голландцу, набившему за матч 42 эйса (у Иванишевича „всего” 28) даже такое большое количество подач навылет не помогло победить.

1999—2001 
В 1999 году он побеждает еще на двух турнирах. В феврале титул был получен в Лондоне, а в марте победил на турнире серии Мастерс в Майами, где не оставившил шансов Марату Сафину, Питу Сампрасу и Томасу Энквисту, а в финале в четырех партиях был побежден 20-летний француз Себастьян Грожан — 4-6, 6-1, 6-2, 7-5. Благодаря выигрышу в Майами он поднимается на самую высокую в своей карьере — четвертую строчку в рейтинге теннисистов ATP. Но этот титул так и остался последним титулом в карьере Крайчека. Отметим, что к моменту старта US Open у Крайчека уже произошли приятные перемены в личной жизни. 7 июля 1999 года он женился на голландской модели Дафне Декерс, снявшейся в нескольких фильмах. Есть в её послужном списке и небольшая роль в 18-й по счёту Бондиане — "Завтра не умрёт никогда" с Пирсом Броснаном. Кроме того, Дафна была в числе людей, раскручивавших на голландском телевидении первое в истории реалити-шоу. На Открытом чемпионате США в этом сезоне в четвертьфинальном матче против Евгения Кафельникова Крайчек устанавливает рекордный на тот момент показатель по количеству эйсов в одной встрече. Таких подач у Рихарда набралось 49, но это не помогло ему, и в итоге Кафельников победил — 6-7, 6-74, 6-3, 6-1, 6-75. В следующем 2000 году Рихард вновь сумеет дойти до четвертьфинала в США, а за свою благотворительную деятельность он получил по итогам года награду ATP «За человечность и благотворительность». Но осенью на турнире серии Мастерс в Штутгарте Рихард в матче второго круга против молодого австралийца Ллейтона Хьюитта не только проиграл — 4-6, 5-7, но и получил очередную травму.

2002—2003 
В год своего 30-летия, в 2001 году Крайчек даже не смог выйти на корт из-за травмы и вернулся лишь перед Уимблдоном-2002. В Хертогенбосе Рихард сразу уступил Роджеру Федереру — 2-6, 5-7, а вот на Уимблдоне вышел в четвертьфинал, победив по пути такого же физически мощного австралийца Марка Филиппуссиса — 6-72, 7-64, 6-71, 7-65, 6-4. В четвертьфинале же Крайчек в упорной борьбе со счётом 1-6, 6-4, 2-6, 6-3, 7-9 в решающем сете проиграл бельгийцу Ксавье Малиссу, который тогда проводил турнир всей своей жизни — и в последний раз покинул Центральный корт в качестве действующего теннисиста. В итоге Рихард получил награду в номинации награду ATP «Возвращение года». Увы, проблемы со здоровьем на этом не закончились. Неплохо отыграв летние турниры на харде, на Открытом чемпионате США Рихард не доиграл уже матч первого круга — проиграв первый сет чеху Иржи Новаку, Рихард снялся — 1-6, 4-5. Больше в 2002 году Крайчек так и не играл, вернувшись только в следующем сезоне. В Открытом чемпионате Австралии голландец во втором круге уступил немцу Райнеру Шуттлеру, который потом довольно неожиданно попал в финал турнира. По ходу сезона Крайчек отмечался победами над неслабыми соперниками — были побеждены уже тогда довольно сильные Николай Давыденко и Радек Штепанек, но глобальных успехов не было. На травяном турнире в Лондоне Крайчек обыграл Марка Филиппуссиса — 7-64, 6-3 и чеха Яна Вацека — 7-5, 2-6, 6-3, но в четвертьфинале Рихард не смог оказать второй ракетке мира, ветерану Андре Агасси достойного сопротивления и уступил — 1-6, 2-6. Обидно лишь, что битый им в Лондоне Филиппуссис через пару недель сумел обыграть в четвертьфинале Уимблдонского турнира Агасси и выйти в финал (где проиграл Федереру). Крайчек же был вынужден сначала сняться с Уимблдонского турнира, а через день и вовсе заявил о завершении своей карьеры из-за хронической травмы локтя. Сделал он это на турнире в Хертогенбосе  аккурат перед стартом Уимблдона-2003, где в матче первого круга он уступил французу Оливье Мутису — 4-6, 6-74.

Выступления среди ветеранов и деятельность вне корта 

Из мира тенниса Рихард не исчез. Он продолжил заниматься своим благотворительным фондом, цель которого заключается в том, чтобы помогать детям из малообеспеченных семей заниматься спортом – прежде всего теннисом и футболом. Кстати, этот фонд существует ещё с 1993 года, а в 2000-м Крайчек получил за него награду имени Артура Эша «За человечность и благотворительность». В 2004 году Крайчек стал директором турнира ATP в Роттердаме, который в предыдущие годы выигрывали многие знаменитые теннисисты — в том числе и сам Рихард. Голландцу удалось сохранить на этом соревновании достаточно сильный состав  по уровню участников это крупнейшее мужское состязание, которое проходит в феврале в европейских залах. Так, с момента его назначения список чемпионов пополнился Ллейтоном Хьюиттом, Роджером Федерером, Энди Марреем, Робином Сёдерлингом и Михаилом Южным. В 2008 году же, когда готовилась и осуществлялась глобальная реформа теннисного календаря, Роттердам вошёл в число турниров серии ATP 500. А одно время Рихард претендовал на то, чтобы стать президентом ATP, заменив покидающего этот пост Адама Хельфанта.

Финалы турниров Большого шлема

Одиночный разряд (1)

Победа (1)

Выступления на турнирах ATP

Титулы за карьеру (20)

Одиночный разряд (17)

Парный разряд (3)

Поражения в финалах (12)

Одиночный разряд (9)

Парный разряд (3)

Интересные факты 
 Запомнившиеся цитаты Крайчека: Начало 1992 года: 80 % женщин из топ-100 — толстые хрюшки, не заслуживающие получения таких же призовых, как у мужчин.
 Июнь 1992 года: Сказав, что 80 % теннисисток из первой сотни толстые хрюшки, я слегка преувеличил. На самом деле я имел в виду, что их 75 % (правда, позже Крайчек извинился за эти высказывания).
 Их семь человек, кто выиграл у Пита Сампраса более пяти матчей: американцы Андре Агасси и Майкл Чанг, немец Борис Беккер, хорват Горан Иванишевич, швед Стефан Эдберг, южноафриканец Уэйн Феррейра и Крайчек. Но только Крайчек имеет положительное соотношение побед и поражений в поединках против одного из самых знаменитых игроков всех времен — 6-4. И это с учетом того что два их последних матча остались за Сампрасом.
 Некоторое время Рихард был тренером-консультантом российской теннисистки Елены Дементьевой, которой помогал улучшить подачу. В СМИ даже появились слухи о романе между Крайчеком и Еленой, но никто их не подтвердил.
 В списке теннисистов, выполнивших за карьеру больше всего подач навылет, Рихард с исполненными за 630 матчей 7694 эйсами занимает 5-е место.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Лучшие показатели по подачам навылет на сайте mtf.com 

Родившиеся в Роттердаме
Теннисисты Нидерландов
Победители Уимблдонского турнира в мужском одиночном разряде